Berggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Berggöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Berggöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Berggöl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Berggölen, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Stora Berggölen, sjö i Vimmerby kommun, 
Berggölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Berggölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Berggölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Berggölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Berggölen (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn